Il singolare del torneo di tennis Limburg Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Maryna Zanevs'ka che ha battuto in finale Tatjana Maria 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Nina Bratčikova (primo turno)
 Anastasija Pivovarova (primo turno)
 Elica Kostova (secondo turno)
 Ekaterina Ivanova (primo turno)

 Kirsten Flipkens (quarti di finale)
 Vesna Dolonc (semifinali)
 Anna Floris (secondo turno)
 Margalita Chakhnašvili (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Limburg Open 2012